Lake Butler kan avse:

 Lake Butler, Union County, Florida, ort i USA, 
 Lake Butler, Orange County, Florida, ort i USA,